Mission Hills – CDP della California
Mission Hills – comune del Kansas